Пара Боб Брайан / Майк Брайан — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Иван Додиг и Марсело Мело — защищали свой титул, но проиграли в четвертьфинале.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Четвертьфинал)

<li>  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Финал)
<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Полуфинал)
<li>  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Второй раунд)
<li>  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Shanghai ATP Masters 1000 2014